Häringen steht für:
 Häringen (Weilheim an der Teck), Ortsteil von Weilheim an der Teck im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Häringen (Halblech), Weiler in der Gemarkung Buching der Gemeinde Halblech im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Heringen
 Häring
 Hæringen